Příjmení Kruger, Krueger nebo Krüger nosilo nebo nosí více osob:

 Adalbert Krueger (1832–1896) – německý astronom
 Barbara Krugerová (* 1945) – americká konceptuální umělkyně
 Diane Krugerová (* 1976) – německá herečka a modelka
 Frantz Kruger (* 1975) – jihoafrický diskař
 Jiří Kruger (1608–1671) – český historik, pedagog a jezuita
 Johannes Krüger (* 1979) – bývalý německý sportovní šermíř
 Karin Krügerová (* 1958) – německá judistka
 Marcus Krüger (* 1990) – švédský lední hokejista
 Mike Krüger (* 1951) – německý herec, zpěvák a komik
 Paul Kruger (1825–1904) – búrský politik a prezident búrského státu Transvaal, zakladatel Krugerova národního parku
 Ralph Krueger (* 1959) – německý hokejista a trenér
 Renate Krügerová (1934–2006) – německá spisovatelka

fiktivní
 Freddy Krueger – hlavní postava filmové série Noční můra v Elm Street

další významy
 Krueger (brazilská hudební skupina) – brazilská thrash/deathmetalová kapela
 Krueger (venezuelská hudební skupina) – venezuelská deathmetalová kapela
 Dunningův–Krugerův efekt – pojem ze sociální psychologie
 Krüger&Matz – polský výrobce spotřební elektroniky